РТИ () — белорусский баскетбольный клуб из Минска, выступавший в чемпионате СССР и чемпионате Белоруссии. Представлял Минский радиотехнический институт (ныне — Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники).

Названия 
 1967—1968 — Радиотехник
 1968—1970 — Буревестник
 1970—1995 — РТИ
 1995—1997 — РТИ-РШВСМ
 1997—2000 — РТИ-ОЗАА
 2000—2002 — РТИ
 2002—2003 — РТИ-РУОР

История 
Клуб РТИ выступал в чемпионате СССР с 1967 года. Предшественницей РТИ была команда «Спартак», выступавшая в чемпионате СССР в 1950—1960-е годы.
 
Лучший результат в чемпионате СССР — 5 место в сезоне 1982/1983.

С 1992 года клуб выступал в чемпионате Белоруссии, дважды становился чемпионом страны (в сезонах 1992/1993 и 1994/1995), 5 раз серебряным и 4 раза бронзовым призёром. В 1992—1994 годах выступал в чемпионате Международной профессиональной баскетбольной лиги.

В 1997 году из-за финансовых проблем клуб РТИ переехал в Осиповичи, где объединился с местным клубом ОЗАА, в 2000 году вернулся в Минск.

В сезоне 2002/2003 клуб выступал под названием РТИ-РУОР. Перед следующим сезоном команду покинули все опытные игроки, и была сформирована команда РУОР из воспитанников Республиканского училища олимпийского резерва. Таким образом клуб РТИ прекратил существование.

Преемницей РТИ стала команда «Импульс-БГУИР», созданная в 2006 году и выступающая в Высшей лиге чемпионата Белоруссии с 2010 года.

Достижения 
 Чемпион Белоруссии: 1992/1993, 1994/1995.
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 1993/1994, 1995/1996, 1998/1999, 2000/2001, 2002/2003.
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 1996/1997, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002.

Сезоны

Чемпионат СССР

Чемпионат Белоруссии 

  – капитан команды
 * – покинул команду в ходе сезона

Примечания

Литература

Ссылки 
 Физкультура и спорт в БГУИР
 
 
 
 Баскетбольные клубы Минска в Высшей лиге чемпионата СССР на сайте споривных протоколов

Баскетбольные клубы СССР
Баскетбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Минска